Apollo Drive är en svensk musikgrupp ursprungligen från Kalmar numera bosatta i Stockholm. Apollo Drive har under 2009 spelat in och avslutat inspelningen av sin debutskiva hos Anders Bagge. Skivbolag: PBR/Robbins.

Medlemmar
Fredrik Lönngren (Sång)
Stefan Örn (Gitarr/Keyboard)
Bobo Ölander (Trummor)

Diskografi

Album 
 Apollo Drive (2010)
If You Only Let Me In
Time
Thru The Trees
This Is How You Made Me
Papercut
No Excuse
I Saw You Die
Something For Someone
Nothing More To Give You Than Me
I Still Breathe

Singlar 
 "Papercut" (2010)
 "Time" (2009)
 "Calling Out" (feat. Lazee)''' (2009)

Externa länkar
MySpace

Svenska musikgrupper